

Маковиці — село в гміні Свідниця Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Маковиці — село в гміні Скорошице Ниського повіту Опольського воєводства
 Маковиці — село в гміні Плоти Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства